Ро́гова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Рогова, Алла Андреевна (род. 1983) — российская футболистка, полузащитник.
 Рогова, Кира Анатольевна (род. 1931) — доктор филологических наук, профессор СПбГУ.
 Рогова, Оксана Александровна (род. 1978) — российская прыгунья тройным.